Ел Азузул има више значења:

 Ел Азузул (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Азузул (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Азузул, Зона Аркеолохика (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Азузул (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику